António Ramalho Eanes (Alcains, 1935), militar i polític portuguès 
 Rosa Ramalho (1888 - 1977), escultora portuguesa